Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2003 wurden im Skispringen der Männer drei Wettbewerbe ausgetragen. Neben den Einzelkonkurrenzen auf der Normal- und der Großschanze gab es einen Mannschaftswettbewerb auf der Großen Schanze. In den Einzelkonkurrenzen wurde zunächst eine Qualifikation ausgetragen. Dabei waren die Springer bis Platz 15 des aktuellen Weltcup-Standes vorqualifiziert. Die übrigen Springer bewarben sich um die weiteren Plätze im eigentlichen Wettbewerb mit 50 Teilnehmern.

Einzelspringen Normalschanze K95

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 27. Februar 2003 ausgetragen.

Wettkampf 
Auch der Wettkampf wurde am 28. Februar 2003 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Einzelspringen Großschanze K120

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 22. Februar 2003 ausgetragen.

Wettkampf 
Auch der Wettkampf wurde am 22. Februar 2003 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Mannschaftsspringen Großschanze K120 
Der Wettkampf wurde am 23. Februar 2003 ausgetragen.

Verwendete Abkürzungen

Quellen 
 Qualifikation Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 16.03.2021
 Wettkampf Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 16.03.2021
 Qualifikation Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 16.03.2021
 Wettkampf Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 16.03.2021
 Teamwettkampf auf der Homepage der FIS, abgerufen 16.03.2021

Skispringen Manner
Manner 2003
Skispringen (Italien)